

События

Римское царство 
 Царь: Тулл Гостилий.
 Поражение спартанцев от аргивян при Гисии.
 Ашшурбанапал завершил покорение Нижнего Египта. Смерть Асархаддона во время похода на Египет.
 669—627 (633) — Царь Ассирии Ашшурбанапал, сын Асархаддона.

Китай 
 25-й год по эре правления луского князя Чжуан-гуна.
 Весной чэньский князь отправил посла Жу-шу с визитом в Лу.
 В 5 луне, в день гуй-чоу умер князь Вэй Хуэй-гун (Шо), ему наследовал сын Чи (И-гун, эра правления 668—660 или 661).
 В 6 луне, в день синь-вэй, при новолунии, в Лу отмечено солнечное затмение; лусцы били в барабаны и принесли в жертву духам животное (в «Ши цзи» не отмечено). По современным данным, затмение произошло 27 мая 669 года до н. э. 
 В 6 луне луская княжна Бо-цзи выдана замуж в Малое Ци.
 Осенью в Лу было наводнение, били в барабаны и принесли в жертву духам животное в воротах.
 Зимой луский княжич (гун-цзы) Ю поехал в Чэнь.
 В Цзинь сановник Ши Вэй обнёс стенами цзиньский город Цзюй.
 Ши Вэй рекомендовал Сянь-гуну убить всех сыновей прежних хоу, что и было сделано: зимой Сюань-гун окружил Цзюй, куда они были поселены, и перебил их, хотя многие и бежали в Го.

Скончались 
 Асархаддон, царь Ассирии (680—669 до н. э.)

См. также

Примечания